Битва под Мстиславлем:
 Битва под Мстиславлем 1386 года — победа литовского войска над войском Смоленского княжества.
 Битва под Мстиславлем 1501 года — победа русской войска над литовским войском.
 Взятие Мстиславля 1654 года — штурм и взятие города русским войском в начале русско-польской войны 1654—1667 годов.
 Битва под Мстиславлем 1659 года — победа русского войска над запорожскими и литовскими войсками.